Djinn (mythisch wezen)
 Djinn (strip), een stripserie
 Djinn (Toverland), een zweefmolen in attractiepark Toverland
 Djinn (film), een film uit 2013
 Djinns, een Franse horrorfilm uit 2010
 Les Djinns, een gedicht van Victor Hugo

Zie ook 
 Jinn, doorverwijspagina